L'astronave fantasma (宇宙快速船 Uchū Kaisokusen) – film di fantascienza diretto da Kôji Ohta del 1961
 L'astronave fantasma (Missing Men of Saturn) – romanzo di fantascienza di Philip Latham del 1953
 L'astronave fantasma (The Secret Galactis) – romanzo di fantascienza di A. E. van Vogt del 1974
 L'astronave fantasma (Flying Dutchman) – racconto di fantascienza di Ward Moore del 1956